Bobowe (biał. Бабоўе, Baboue) – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim
 Bobowe (ukr. Бобове) – wieś na Ukrainie w obwodzie zakarpackim